Cottens (Fribourg)
 Cottens (Vaud)